Dit is een lijst van planetoïden 54001-54100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54001) - || 2000 GP90|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (54002) - || 2000 GS90|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (54003) - || 2000 GN91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (54004) - || 2000 GP91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (54005) - || 2000 GJ93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54006) - || 2000 GM93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54007) - || 2000 GE94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54008) - || 2000 GU94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54009) - || 2000 GN95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (54010) - || 2000 GU95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (54011) - || 2000 GB96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (54012) - || 2000 GQ96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (54013) - || 2000 GA97|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (54014) - || 2000 GY97|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54015) - || 2000 GC98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54016) - || 2000 GF98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54017) - || 2000 GP98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54018) - || 2000 GO99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54019) - || 2000 GP99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54020) - || 2000 GT99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54021) - || 2000 GU99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54022) - || 2000 GX99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54023) - || 2000 GD100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54024) - || 2000 GS100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54025) - || 2000 GU103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54026) - || 2000 GH104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54027) - || 2000 GT104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54028) - || 2000 GW104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54029) - || 2000 GB105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54030) - || 2000 GF105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54031) - || 2000 GP105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54032) - || 2000 GL106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54033) - || 2000 GV106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54034) - || 2000 GG107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54035) - || 2000 GG109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54036) - || 2000 GP109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54037) - || 2000 GE110|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (54038) - || 2000 GS110|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (54039) - || 2000 GW110|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (54040) - || 2000 GZ112|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54041) - || 2000 GQ113|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54042) - || 2000 GR113|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54043) - || 2000 GC114|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54044) - || 2000 GG114|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54045) - || 2000 GO115|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (54046) - || 2000 GK123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54047) - || 2000 GM123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54048) - || 2000 GE125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54049) - || 2000 GO125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54050) - || 2000 GE126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54051) - || 2000 GL126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54052) - || 2000 GQ126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54053) - || 2000 GV126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54054) - || 2000 GK127|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (54055) - || 2000 GL133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54056) - || 2000 GT133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54057) - || 2000 GF134|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54058) - || 2000 GG134|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54059) - || 2000 GN134|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (54060) - || 2000 GR134|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (54061) - || 2000 GX134|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (54062) - || 2000 GX135|| 10 april 2000 || LINEAR
|-
| (54063) - || 2000 GC136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (54064) - || 2000 GF138|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (54065) - || 2000 GZ138|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (54066) - || 2000 GN139|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (54067) - || 2000 GR140|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (54068) - || 2000 GD142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (54069) - || 2000 GM142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (54070) - || 2000 GQ143|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (54071) - || 2000 GQ146|| 10 april 2000 || LINEAR
|-
| (54072) - || 2000 GV148|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54073) - || 2000 GG149|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54074) - || 2000 GV149|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54075) - || 2000 GY153|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (54076) - || 2000 GL154|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (54077) - || 2000 GA157|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (54078) - || 2000 GC157|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (54079) - || 2000 GY157|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (54080) - || 2000 GA160|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (54081) - || 2000 GH162|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (54082) - || 2000 GO162|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (54083) - || 2000 GQ162|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (54084) - || 2000 GF163|| 9 april 2000 || LONEOS
|-
| (54085) - || 2000 GY163|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (54086) - || 2000 GH165|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (54087) - || 2000 GO172|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (54088) - || 2000 GR173|| 5 april 2000 || LONEOS
|-
| (54089) - || 2000 GA176|| 2 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54090) - || 2000 GH178|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (54091) - || 2000 GD179|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (54092) - || 2000 GZ180|| 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (54093) - || 2000 GC182|| 2 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54094) - || 2000 GU183|| 5 april 2000 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (54095) - || 2000 HS1 || 25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54096) - || 2000 HX1 || 25 april 2000 || K. Korlević
|-
| (54097) - || 2000 HZ1 || 26 april 2000 || K. Korlević
|-
| (54098) - || 2000 HW3 || 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (54099) - || 2000 HF4 || 26 april 2000 || Spacewatch
|-
| (54100) - || 2000 HL5 || 28 april 2000 || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten